Ле-Серке́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 75 км на схід від Нанта, 55 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 320 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 835,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Ле-Серке на сайті французького Національного інституту географії
 Ле-Серке на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ле-Серке на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ле-Серке на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ле-Серке на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара